Meldert – település Belgium Flamand-Brabant tartományában
Meldert – település Belgium Kelet-Flandria tartományában
Meldert – település Belgium Limburg tartományában